Talley ist der Familienname folgender Personen:
 André Leon Talley (1948–2022), US-amerikanischer Modejournalist und Stylist
 David P. Talley (* 1950), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Memphis
 James Talley (* 1944), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter
 Jeralean Talley (1899–2015), US-amerikanische Supercentenarian
 Jill Talley (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Johnny T. Talley (* 1924), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Marion Talley (1906–1983), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Steve Talley (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Talley (Arkansas)
 Talley (Kentucky)
 Talley (Tennessee)